Bomanstjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Bomanstjärnen, Dalarna, sjö i Smedjebackens kommun,  (6 ha)
Bomanstjärnen, Lappland, sjö i Vilhelmina kommun,  (9,76 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn